Assan Ceesay (1994) – calciatore gambiano
 Kebba Ceesay (1987) – calciatore gambiano
 Momodou Ceesay (1988) – calciatore gambiano
 Yankuba Ceesay (1984) – ex calciatore gambiano